Miejscowości w USA:
 Loudon – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Loudon
 Loudon – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Loudon – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
Gminy w USA:
 Loudon (ang. Loudon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Loudon (ang. Loudon Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Loudon (ang. Loudon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Loudon (ang. Loudon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Loudon (ang. Loudon County) – w stanie Tennessee